Большая Байкалиха — река в Туруханском районе Красноярский края, левый приток Енисея. Длина — 29 км.

Берёт начало в болотах. Русло извилистое. Имеет два значительных левых притока: в 14 км от устья впадает Малая Байкалиха, в 16 км — Чёрная Горбушина.

Впадает в Енисей слева, у Туруханского переката, на расстоянии 1009 км от её устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта — 17010600112116100061528.

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Туруханского района